Johann Fehre ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Fehre († um 1715), deutscher Baumeister 
 Johann Gottfried Fehre (1685–1753), deutscher Baumeister